"Gross" ou "Groß" pode ser:

David Gross
Hugo Gross
Groß-Gerau
Marcelo Gross
Groß Ippener
Maurice Gross
Stanislav Gross
33800 Gross
Groß Twülpstedt
Gross (Nebraska)
Groß-Umstadt

Desambiguação
Desambiguações de topônimos